Rat´, Rać () – nazwa hydronimów w Rosji

 Rać – dopływ Sejmu
 Rać – dopływ Tuskara

Zobacz też 
 Raći – wieś w Czarnogórze

Strony ujednoznaczniające